Iwate puede hacer referencia a:
 La prefectura de Iwate, en Japón.
 El distrito de Iwate, en la citada prefectura.
 Iwate, una población de dicho distrito.
 El monte Iwate, en Honshū, Japón.
 El Iwate, un crucero acorazado de la Clase Izumo.